Boroni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Boroni (1738–1792), italienischer Komponist
 Pietro Paolo Borrono (auch: Boroni, Borono; * um 1490, † nach 1563), italienischer Komponist und Lautenist der Renaissance